Тимковичи () — топоним в Белоруссии.

Населённые пункты 
 Тимковичи — агрогородок в Копыльском районе Минской области.
 Тимковичи — деревня в Воложинском районе Минской области.

Прочее 
 «Тимковичи» — железнодорожная станция.